Hoheward steht für
Halde Hoheward im Ruhrgebiet
Hoheward – Der Landschaftspark Rekultivierungsprojekt im Ruhrgebiet

Siehe auch:
Hohe Ward
Hohe Wart
Hohe Warte
Hohenwart (Begriffsklärung)
Hohenwarth
Hohenwarthe